Erase – album dei Gorefest del 1994
 Erase – singolo dei Zeal & Ardor del 2021